Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Toulouse 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Neil Broad e Gary Muller che hanno battuto in finale Michael Mortensen e Michiel Schapers 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Udo Riglewski /  Michael Stich (quarti di finale)
 Neil Broad /  Gary Muller (campioni)

 Jim Courier /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Patrick McEnroe /  Nicolás Pereira (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Grand Prix de Tennis de Toulouse 1990